Heinrich Palme může být:

 Harry Palme (1882–1955) – český sklářský průmyslník německé národnosti, spisovatel, sběratel a archeolog
 Heinrich Palme (válečný zločinec) (1903–?) – Unterscharführer Waffen-SS a člen jednotek působících v nacistických koncentračních táborech (Dachau)